Marco Pórcio Catão, o censor.
 Marco Pórcio Catão Liciniano, filho mais velho de Marco Pórcio Catão, morreu durante o período que foi eleito pretor, enquanto seu pai ainda vivia, e escreveu sobre A Ciência da Lei.
 Marco Pórcio Catão Saloniano, o Velho, filho de um segundo casamento de Marco Pórcio Catão, com uma filha de Salônio, um cliente de Catão.
 Marco Pórcio Catão Neto, filho de Marco Pórcio Catão Liciniano, foi um importante orador, cônsul com Quinto Márcio Rex e morreu na África durante o seu consulado.
 Marco Pórcio Catão, filho de Marco Pórcio Catão Neto, foi edil e pretor, e morreu na Gália Narbonense.
 Marco Pórcio Catão Saloniano, o Jovem, filho de Marco Pórcio Catão Saloniano, foi tribuno da plebe e morreu quando era candidato a pretor. 
 Marco Pórcio Catão Uticense, filho de Marco Pórcio Catão, também conhecido como Catão, o Jovem.
 Marco Pórcio Catão (filho de Catão, o Jovem), filho de Catão, o Jovem, suicidou-se quando viu que Bruto perderia a Batalha de Filipos.
 Marco Pórcio Catão (cônsul em 36), cônsul sufecto em 36. Provavelmente um descendente de Marco Pórcio Catão Uticense.